Konstantin af Grækenland eller Konstantinos af Grækenland kan henvise til følgende personer:

 Konstantin 1. af Grækenland (1868–1923) - konge af Grækenland 1913–1917 og 1920-1922
 Konstantin 2. af Grækenland (1940-2023) - konge af Grækenland 1964–1974
 Prins Konstantin-Alexios af Grækenland og Danmark (født 1998) - søn af Kronprins Pavlos af Grækenland